Буе́на-Ві́ста ( — гарний вид) — назва кількох географічних пунктів:

 в Аргентині:
 Буена-Віста (Формоса) — місто у провінції Формоса
 Буена-Віста (Катамарка) — місто у провінції Катамарка
 Буена-Віста (Тукуман) — місто у провінції Тукуман
 Санта-Клара-де-Буена-Віста — місто у провінції Санта-Фе
 у Болівії:
 Буена-Віста (Болівія) — столиця штату Ічіло
 у США: див. Б'юна-Віста
 у Мексиці:
 Буена-Віста (Мексика) — муніципалітет у штаті Ідальго
 у Венесуелі:
 Буена-Віста (Венесуела) — місто у штаті Фалькон

Див. також 
 Буенавіста